Плунгян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плунгян, Владимир Александрович (род. 1960) — российский лингвист, специалист в области типологии и грамматической теории, морфологии, корпусной лингвистики, африканистики, поэтики.
 Плунгян, Надежда Владимировна (род. 1983) — российский искусствовед, куратор, участница Московской феминистской группы.

См. также 
 Плунгяны — город в Литве